Села:
 Весела Долина — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Весела Долина — Донецька область, Бахмутський район, Зайцівська сільська рада
 Весела Долина — Донецька область, Бахмутський район, Ольховатська селищна рада
 Весела Долина — Одеська область, Тарутинський район
 Весела Долина — Полтавська область, Глобинський район
 Весела Долина — Сумська область, Липоводолинський район, Московська сільська рада
 Весела Долина — Сумська область, Липоводолинський район, Подільківська сільська рада
Ріки:
 Весела Долина — річка в Україні, притока Ворскли (басейн Дніпра).